EIA kan syfta på:

 EIA – en medicinsk test, se Enzyme Immunoassay
 EIA – Energy Information Administration, se